Johann Weese – toruński piernikarz. W 1763 roku założył pierwszy w Toruniu zakład piernikarski na bazie przejętego po pierwszym mężu swej żony Schreiberze warsztatu przy dzisiejszej ul. Strumykowej 4.

Przypisy

Zobacz też 
 Piernik
 Toruńskie pierniki
 Fabryka Cukiernicza „Kopernik”
 Gustav Traugott Weese

Linki zewnętrzne 
 . Piernikowa Chatka

Wesse, Jan
Wesse, Jan